Баря́тино — название населённых пунктов в России.

 Барятино — село в Барятинском районе Калужской области.
 Барятино — село в Дзержинском районе Калужской области.
 Барятино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Барятино — село в Тарусском районе Калужской области.
 Барятино — село в Данковском районе Липецкой области.
 Барятино — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Барятино — село в Пильнинском районе Нижегородской области.

См. также 
 Барятинская
 Новое Барятино
 Старое Барятино